Hainan (海南) est une province insulaire du sud de la Chine ;
 Le district de Hainan (海南) est une subdivision administrative de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine.